Ре́йнберт де Ле́у (; 8 сентября 1938, Амстердам — 14 февраля 2020, там же) — нидерландский дирижёр, пианист, композитор, музыкальный педагог.

Биография 
Мать и отец де Леу были психиатрами. С 7 лет брал уроки игры на фортепиано. Изучал музыкальную теорию и фортепиано в Амстердамской консерватории, композицию — у Кееса ван Барена в Гаагской консерватории. Преподавал в Гаагской консерватории. Создал Шёнберговский ансамбль (1974), которым руководил (в настоящее время — ансамбль Asko|Schönberg). Основал Голландское общество Чарлза Айвза. С 2004 преподавал в Лейденском университете.

Регулярно дирижировал крупнейшими оркестрами Нидерландов, не раз выступал приглашённым дирижёром во Франции, Германии, Великобритании, Бельгии, США, Японии, Австралии. Читал лекции в Джульярдской школе. Был художественным руководителем Олдебургского (1992) и Тэнглвудского (1994—1998) музыкальных фестивалей.

Композиторские сочинения 
Автор оркестровых и вокальных сочинений, фортепианной музыки, двух опер — Реконструкция (1968—1969, в соавторстве с Л. Андриссеном, М. Менгельбергом, П. Схатом, Я. ван Влейменом по либретто Хюго Клауса и Харри Мулиша) и Аксель (1975—1977, либретто Х. Мулиша по драме Вилье де Лиль-Адана).

Исполнительский репертуар 
Как пианист исполнял сочинения Ферруччо Бузони, Джорджа Антейла, Эрика Сати, Александра Скрябина, Дм. Шостаковича, Галины Уствольской. Дирижировал оркестровыми и оперными сочинениями Ф. Листа, Шёнберга, Веберна, Стравинского, Николая Обухова, Яначека, Бриттена, Мессиана, Лигети, Г. Уствольской, С. Губайдулиной, Клода Вивье, Л. Андриссена, Ст. Райха, Р. Зюйдама.

Книги 
 Чарлз Айвз (1969, в соавторстве с Й. Бернлефом)
 Музыкальная анархия (1973, журнальные статьи о современной музыке)

Признание 
Лауреат многочисленных премий за исполнительское искусство. Почётный доктор Утрехтского университета (1994). Кавалер ордена Нидерландского льва (2008).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт,,

Академические музыканты Нидерландов
Композиторы Нидерландов
Оперные композиторы
Лауреаты Премии немецких музыкальных критиков